Índia do Sul — ou Drávida
Línguas dravídicas — família linguística do subcontinente indiano e Sri Lanca
Dravidianos — grupo etnolinguístico dos povos que falam línguas dravídicas